Marcipalina är ett släkte av fjärilar. Marcipalina ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Marcipalina